Ernst Flückiger
 Ernst Flückiger – calciatore svizzero
 Ernst Flückiger – politico svizzero
 Ernst Flückiger – tiratore svizzero
 Marcel Flückiger – calciatore svizzero
 Michael Flückiger – ex hockeista su ghiaccio svizzero